Dit artikel geeft een overzicht van 100 grootste steden in de Verenigde Staten naar inwonertal.

De lijst is gebaseerd op gemeentelijke bestuurseenheden. De voorsteden van sommige steden als San Francisco en Boston, zijn aparte gemeenten.

Verenigde Staten
 
Steden|